Slovo Frank má více významů:

obecné významy
 Frank (měnová jednotka) – název měnové jednotky několika zemí
 Frankové – členové germánského národa na území dnešního Německa a Francie
 Frank – křestní jméno, František
 Frank Foley – britský agent MI6, který pracoval pod krycí identitou úředníka velvyslanectví v Berlíně v oddělení výdeje pasů a víz. Zachránil až 10 000 Židů.

příjmení osob
 Adolph Frank (1834–1916) – německý chemik, inženýr a podnikatel
 André Gunder Frank (1929–2005) – německo-americký sociolog, ekonom a historik
 Anne Franková (1929–1945) – židovská dívka, oběť holokaustu, známá svým deníkem
 Deník Anne Frankové
 Jardin Anne-Frank (Zahrada Anne Frankové) – veřejný park v Paříži
 Eduard Frank (1913–1992) – politik KSČ, poslanec v letech 1969–1971, bratr Josefa a Vítězslava Franka
 Eduard Frank (stavitel) (1841–1906) – stavitel v Krnově
 Ferdinand Frank (~1820–1888) – moravskoněmecký právník a politik, poslanec zemského sněmu
 Gabriela Franková (* 1993) – česká modelka
 Hans Frank (1900–1946) – nacistický válečný zločinec, guvernér okupovaného Polska
 Heinrich Frank (1832–1893) – českožidovský podnikatel a politik z Benešova, poslanec zemského sněmu
Helmar Frank (1919–2015) – český fyzik německé národnosti
 Hermína Franková (* 1928) – česká spisovatelka a scenáristka
 Ilja Frank (1908–1990) – ruský fyzik
 Ja'akov Frank (1913–1993) – izraelský politik
 Jackson C. Frank (1943–1999) – americký folkový zpěvák
 Jakub Frank (okolo 1720–1791) – chasidský prorok
 Johann Peter Frank (1745–1821) – německý lékař
 Josef Frank (architekt) (1885–1967) – rakousko-švédský architekt
 Josef Frank (politik) (1909–1952) – československý politik odsouzený v procesu se Slánským, bratr Eduarda Franka a Vítězslava Franka
 Karl Hermann Frank (1898–1946) – sudetoněmecký politik, vysoký důstojník SS a válečný zločinec
 Leonhard Frank (1882–1961) – německý spisovatel a scenárista
 Liborius von Frank (1848–1935) – rakousko-uherský generál
 Ludwig Frank (1883–1945) – rakousko-uherský důstojník a československý politik
 Martin Frank (* 1968) – slovenský hokejista
 Manfred Frank (* 1945) – německý filozof
 Miroslav Frank (1961–2012) – český házenkář
 Otakar Frank (* 1977) – český přírodovědec
 Otto Frank (1865–1944) – v Německu narozený lékař a fyziolog
 Otto Frank (podnikatel) (1889–1980) – v Německu narozený podnikatel, otec Anny Frankové
 Pamela Franková – houslistka
 Philipp Frank (1884–1966) – rakouský fyzik a filosof
 Protasius Frank (<1746–1807) – františkán a teolog působící v českých zemích
 Robert Frank (* 1924) – švýcarsko-americký fotograf
 Semjon Ljudvigovič Frank (1877–1950) – ruský filosof
 Stanislav Frank (1930–2008) – český ichtyolog a akvarista
 Štefan Frank (1914–1969) – slovenský veřejný činitel
 Torben Frank (* 1968) – dánský fotbalista
 Václav Frank (* 1944) – český politik KSČM, poslanec ČNR a PSP
 Vítězslav Frank (1922–2007) – politik KSČ, poslanec v letech 1969–1969, bratr Josefa a Eduarda Franka

v kultuře
 Frank (album) – debutové album zpěvačky Amy Winehouse

fiktivní postavy
 Hobble Frank (česky: Kulhavý Frank) – lovec z prostředí Divokého západu podle Karla Maye z knih Syn lovce medvědů a Mezi supy
 Major Frank Burns (Franklin Marion „Frank“ Burns) – postava z amerického seriálu MASHDr. Frank-N-Furter - postava z muzikálu The Rocky Horror Picture Show''

podobné
 Malá Franková, obec na Slovensku v okrese Kežmarok
 Veľká Franková, obec na Slovensku v okrese Kežmarok

Související články 
 Seznam článků začínajících na „Frank“
 Franc
 Franck
 Frankl
 Frankovka
 Franz

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - příjmení
Německá příjmení
Židovská příjmení